Соревнования в гонке преследования на 10 км среди женщин на чемпионате мира 2015 по биатлону в Контиолахти прошли 8 марта. 

Француженка Мари Дорен-Абер, накануне выигравшая золото в спринте, не позволила никому себя опередить и в гонке преследования, несмотря на три промаха на двух последних огневых рубежах. 21-летняя немка Лаура Дальмайер выиграла первую в своей карьере медаль чемпионата мира, поднявшись с 4-го места после спринта на второе. Вероника Новаковская-Жемняк из Польши после серебра в спринте на этот раз заняла третье место. Серьёзного прогресса в гонке преследования добились фаворитки и неудачницы спринта: Дарья Домрачева из Белоруссии поднялась с 25-го на седьмое место, а финка Кайса Мякяряйнен с 35-го места добралась до 12-го.

Россиянка Екатерина Шумилова стала единственной, кто не допустил ни одного промаха. После 4-го огневого рубежа Шумилова реально претендовала на медали, но упала на последнем круге и заняла только 4-е место.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2015